Кызылташ — топоним:

 Кызылташ — река в Республике Алтай.
 Кызылташ — озеро в Челябинской области.
 Кызылташ — деревня в Кугарчинском районе Башкортостана.
 Кызылташ (Красный Камень) — скала на южном берегу Крыма.
 Кызылташ — историческое (до 1945 г.) название посёлка Краснокаменка Ялтинского региона Крыма.
 Кызылташ — историческое (до 1945 г.) название села Краснокаменка Феодосийского региона Крыма.
 «Кызылташ» — крымский футбольный клуб из Бахчисарая.

См. также
Кызыл-Таш